The Father – film del 1912 prodotto dalla Edison Company
 The Father – film del 1915 diretto da Francis Powers
 The Father – film del 1979 diretto da Kazi Hayat
 The Father – film del 1985 diretto da Kenneth Ives
 The Father - Nulla è come sembra (The Father) – film del 2020 diretto da Florian Zeller

Pagine correlate
Father